Casey Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Casey Hill (Alabama)	
 Casey Hill (Massachusetts)	
 Casey Hill (Rhode Island)